Salb ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Salb (* 1918; Johann „Hans“ Baptist Salb), deutscher Jurist, Bankier, Konsul von Malta, Ritter des Deutschen Ordens und Autor
 Wilhelm Salb (1864–1934), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann